Nårunga kyrka är en kyrkobyggnad i södra delen av Vårgårda kommun. Den tillhör Nårunga församling i Skara stift.

Kyrkobyggnaden
Nuvarande kyrka uppfördes 1851 på en högt belägen ås, där Nårunga medeltida kyrka tidigare legat, efter ritningar av byggmästaren Fredrik Sundler från Vårgårda. Därmed sammanbyggdes kyrkorna i Nårunga, Ljurs och Skogsbygdens församlingar efter diskussioner som inleddes redan 1807. Den uppfördes i sten och består av ett långhus med rundat kor i öster och ett torn i väster med flack tornhuv med lanternin. Söder om koret finns en vidbyggd sakristia. En omfattande renovering stod klar 1951.

Interiören är ljus och brädvalvet är dekorationsmålat i renässans från 1897 över koret med små änglar.   

I Ljur har en minnessten rests över den gamla kyrkan. Det är oklart om någon kyrka funnits i Skogsbygden.

Inventarier
Dopfunt av sandsten tillverkad under 1200-talet i två delar. Höjd: 94 cm. Cuppan är cylindrisk med skrånande, närmast konkav undersida. Dekorationer upptill och nedtill med kragar av spetsfjäll  och rundfjäll. Dessutom vida arkadbågar med kors och liljor. Foten är konisk med en kraftig vulst och dekorerad med fyra knippen avdelade av tre vertikala ritsar. Centralt uttömningshål i cuppan och avrinningskanal i foten. Relativt välbevarad.
Dopfatet av koppar är tillverkat i Nürnberg på 1500-talet.
Den koloristiska altartriptyken och läktarmålningarna av Joël Mila tillkom 1954.

Klockor
I kyrkan hänger tre klockor.
Storklockan är av en senmedeltida typ och saknar inskrifter. Den hängde tidigare i en klockstapel som revs samtidigt med den gamla kyrkan.
Mellanklockan är gjuten 1972 och har inskriften: Till Guds ära vill jag ljuda och alla till kyrkan bjuda.
Lillklockan härstammar från Ljurs gamla kyrka och är gjuten i Skara 1687.
Därutöver finns en liten klocka med campanulaform av en tidig 1200-talstyp, som saknar inskrift. Den hängde i Nårunga kyrka fram till 1972, då den ersattes av mellanklockan ovan. Sedan 1976 hänger klockan nu i en stapel vid Skogsbygdens församlingshem.

Orgel
Orgeln är placerad på läktaren i väster. Den stumma fasaden tillkom 1935. Då installerades en orgel byggd i Herrljunga. Fasaden och delar av dess pipverk ingår i det instrument som byggdes 1975 av Hammarbergs Orgelbyggeri AB, vilket har femton stämmor fördelade på två manualer och pedal.

Bilder

Inverntarier

Referenser

Externa länkar

Kyrkobyggnader i Skara stift
Kyrkobyggnader i Vårgårda kommun